Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 15 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 38 спортсменов из 31 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 39   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004